Васи́лий Па́влович Зу́бов:

 Зубов, Василий Павлович (1835—1889) — русский купец, предприниматель, меценат.
 Зубов, Василий Павлович (1900—1963) — русский и советский историк, искусствовед и философ, историк науки, переводчик.